M24 se lahko nanaša na:
 M24 Chaffee - ameriški tank druge svetovne vojne.
 Mauser M24 - puška sistema Mauser, ki je služila v Kraljevini SHS
 M24 SWS - ostrostrelna puška.
 M24 (mina)